Адальберт II — ім'я деяких середньовічних європейських монархів
 Адальберт ІІ Побожний — маркграф Австрії
 Адальберт II — маркграф Тосканський